Пражская школа

 Пражская школа — условное название группы писателей-экспрессионистов.
 Пражская школа — условное название группы украинских писателей-иммигрантов 1920-х — 1930-х годов.
 Пражская лингвистическая школа — один из центров структурной лингвистики.
 Пражская школа органистов — музыкальное учебное заведение, действовавшее в Праге в 1830—1890 годах.